

1-я гвардейская инженерно-сапёрная Брестско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада — формирование Инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 11105 (в/ч 11105). Сокращённое наименование — 1 гв. исбр.

Формирование входит в состав Западного военного округа. Пункт постоянной дислокации — г. Муром Владимирской области.

Подразделения соединения предназначены для решения задач по преодолению минных заграждений в ходе наступления войск, штурма укреплённых позиций противника и поддержки в городских боях.

История 

Бригада сформирована 1 декабря 2014 года. 1-я гв. исбр наследует почётные наименования, награды и боевую славу 1-й гвардейской моторизованной инженерной Брестско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады, созданной в 1942 году на Юго-Западном фронте и штурмовавшей Берлин. В состав вновь сформированного соединения вошли подразделения, укомплектованные робототехническими комплексами разминирования и пожаротушения, а также штурмовые подразделения..

2 декабря 2015 года прошло торжественное вручение бригаде боевого знамени.

24 июня 2020 года 1-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада совместно с 45-й отдельной гвардейской инженерной бригадой в составе сводного парадного батальона приняла участие в историческом параде победы в ознаменование 75-летия Великой Отечественной Войны.

Описание 
Бригада содержит в себе штурмовые подразделения инженерных войск предназначенные выполнять задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений на урбанизированной местности. Военнослужащие осуществляют инженерное обеспечение групп, в задачи которых входят штурмы зданий. Данные подразделения оснащаются штурмовыми общевойсковыми комплектами разминирования, в снаряжение которых входят защитные костюмы сапёра, шлемы с активной защитой слуха, средствами связи и системой видеорегистрации, а также набор специального инструмента.

Используются собаки в минно-розыскной деятельности.

Оснащение

Примечания

Ссылки 

Инженерные бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Воинские формирования Западного военного округа